Périers – un comune francese situato nel dipartimento della Manica nella regione della Bassa Normandia
 Périers-en-Auge – un comune francese situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Bassa Normandia
 Périers-sur-le-Dan – un comune francese situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Bassa Normandia

forse cercavi:
 Perrières – un comune francese situato nel dipartimento del Calvados nella regione della Bassa Normandia